Скри́пников (Скрипникова) — русская фамилия.

Скрипников 
 Скрипников, Анатолий Васильевич (род. 1937) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Скрипников, Артур Никифорович (1928—2017) — советский и российский художник-монументалист, главный художник города Сочи (1960-е — 1970-е годы), почётный член РАХ, заслуженный художник Российской Федерации (2000).
 Скрипников, Валерий Владимирович (1965—1998) — русский поэт-песенник, написавший стихи, вошедшие в альбом М. Боярского «Рассказ подвыпившего бомбардира».
 Скрипников, Георгий Ильич (1907—1944) — Герой Советского Союза.
 Скрипников, Даниил Прокофьевич (1890—1941) — советский военачальник, комбриг, Полный Георгиевский кавалер.
 Скрипников, Илья Николаевич (1962—2000) — советский и российский военный лётчик, Герой Российской Федерации (2000, посмертно).
 Скрипников, Михаил Сергеевич (род. 1982) — российский спортсмен, чемпион России по раллийному спорту.
 Скрипников, Юрий Георгиевич (1930—2015) — советский и российский учёный и педагог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000).

Скрипникова 
 Скрипникова, Нина Васильевна (1919—?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 
 Скрипниково